Кристи́на, Христи́на (от латинского Christiana — Христианка, посвящённая Христу) — женское имя. Редко встречается как фамилия.

Известные по имени 
 Кристина, герцогиня Пальма-де-Майоркская
 Кристина (королева Швеции)
 Кристина Баден-Дурлахская
 Кристина Гессенская
 Кристина Датская
 Кристина Лотарингская
 Кристина Луиза Эттингенская
 Кристина Магдалена Пфальц-Цвейбрюкен-Клеебургская
 Кристина Нидерландская
 Кристина Пизанская
 Кристина Саксонская
 Кристина Французская
 Кристина Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская
 Христина Ингесдоттер
 Христина Мекленбург-Стрелицкая
 Тереза Кристина (род. 1954) — бразильская женщина-политик.

Фамилия 
 Криштина, Орланду (1927—1983) — генеральный секретарь РЕНАМО.

Мученицы 
 Христина, мученица, память 5 августа;
 Христина Больсенская, католическая святая, память 24 июля;
 Христина Владимирская, православная святая, память 6 июля;
 Христина Кесарийская (Каппадокийская), мученица, память 6 февраля;
 Христина Лампсакийская, мученица, память 18 мая;
 Христина Никомидийская, мученица, память 31 мая;
 Христина Персидская, мученица, память 13 марта;
 Христина Тирская, мученица, память 24 июля;
 Христина Чудесная, католическая святая, память 24 июля.

В искусстве 
 «Кристина» — книга Стивена Кинга.
 «Кристина» — фильм 1983 года, экранизация книги Стивена Кинга.
 «Кристина» — фильм 1958 года, экранизация произведения Артура Шницлера.
 «Вики Кристина Барселона» — фильм Вуди Аллена 2008 года.
 «Королева Кристина» — фильм 1933 года.
 «Эдгар и Кристина» — фильм 1966 года.

Топоним 
 Кристина — муниципалитет в Испании.
 Кристина — муниципалитет в Бразилии.
 Кристина — озеро в провинции Альберта (Канада).
 Кристина — озеро в провинции Британская Колумбия (Канада).
 Кристина — затопленный карьер в Чехии.

В астрономии 
 (628) Кристина — астероид, открытый в 1907 году.

См. также 
 Кристиан
 Христиан
 Кристин
 Санта-Кристина

Примечания